Àrria, esposa de Cecina Pet.
 Àrria la jove fou filla d'Àrria i de Cecina Pet
 Àrria, filòsofa platònica romana
 Àrria Gal·la, conspiradora contra Neró
 Gens Àrria, família romana